Шляховое () — село,
Шипуватский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321486007. Население по переписи 2001 г. составляло 0 человек.

Село снято с учёта в 2013 году.

Географическое положение 
Село Шляховое находится в 2-х км от реки Нижняя Двуречная, на расстоянии в 2 км от села Рогозянка и посёлка Шиповатое.
К селу примыкает небольшой лесной массив (дуб), через село протекает пересыхающий ручей на котором сделана небольшая запруда.

Происхождение названия 
Украинское шлях — путь.

История 
 1650 — дата основания.
 Июнь 2013 года — Харьковский облсовет принял решение о снятии с учёта села Шляхового и направил в Верховную Раду Украины соответствующее ходатайство.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Исчезли в 2013 году
Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Великобурлукского района